Borszczówka (rejon gródecki)
 Borszczówka (rejon hoszczański)
 Borszczówka (rejon łanowiecki)